Frankenstein se poate referi la:
 Frankenstein, roman de Mary Shelley
 Frankenstein, film american regizat de J. Searle Dawley 
 Frankenstein, film american regizat de James Whale
 Frankenstein, localitate în Saxonia
 Frankenstein, localitate în Renania-Palatinat
 Cetatea Frankenstein de lângă Darmstadt, Hessa
 Cetatea Frankenstein din Renania-Palatinat
 Valentin Frank von Franckenstein (sau Valentin Frank von Frankenstein), un poet și traducător sas din Transilvania.

Vezi și 
 Frauenstein
 Tânărul Frankenstein, film
 „Formați „F” de la „Frankenstein””